Aldemir steht für:

 Aldemir (Pontevedra), Weiler in Santa Cruz de Sendelle, Provinz Pontevedra, Spanien
 Aldemir, brasilianischer und türkischer Vorname und Familienname – zu türkischen Namensträgern siehe Aldemir (Name)